Miuchi ist der Familienname folgender Personen:

 Takuro Miuchi (* 1975), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Suzue Miuchi (* 1951), japanische Manga-Zeichnerin